

Astronomia 
 S8 – sottoclasse della classificazione dio

Chimica 
 S8 – formula chimica dello zolfo nativo
 S8 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 S8 – codice vettore IATA di Chari Aviation Services e Shovkoviy Shlyah Airlines

Trasporti 
 S8 – linea Birkenwerder ↔ Zeuthen della S-Bahn di Berlino (Germania)
 S8 – linea del servizio ferroviario suburbano di Milano
 S8 – superstrada polacca

Altro 
 Audi S8 – automobile della Audi
 Donkervoort S8 – automobile della Donkervoort
 SIAI S.8 – idrovolante biplano monomotore da ricognizione della SIAI-Marchetti
 Samsung Galaxy S8 – dispositivo mobile di Samsung